Daya Vieja kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Daya Vieja (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Daya Vieja (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar